France Sevens 2000 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju France Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 27–28 maja 2000 roku na Stade Sébastien Charléty w Paryżu będąc dziesiątym turniejem sezonu 1999/2000.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Stade Sébastien Charléty zawody były dziesiątym, ostatnim turniejem sezonu 1999/2000 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Losowanie grup nastąpiło 14 kwietnia, składy zespołów opublikowano zaś 25 maja 2000 roku.

Przed paryskim turniejem przewaga Fidżi nad Nową Zelandią w klasyfikacji generalnej wynosiła sześć punktów i do końcowego triumfu wystarczał im udział w finale, pojawiły się zatem pogłoski, iż Nowozelandczycy mogą celowo przegrać mecz grupowy, by znaleźć się w drabince Fidżyjczyków spotykając się z nimi jeszcze przed finałem.

Niespodzianką turnieju, a nawet całej serii, była ćwierćfinałowa porażka reprezentacji Fidżi z Argentyną, którzy mogli wówczas liczyć jedynie na potknięcie Nowej Zelandii. Nowozelandczycy, mający już zagwarantowany triumf w całym sezonie po półfinałowym zwycięstwie nad Australijczykami, w finale wysoko pokonali reprezentantów RPA.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (1999/2000)
France Sevens
2000 we Francji